Савино — фамилия, а также — русский и болгарский топоним.

 Савино, Крис (род. 1971) — американский аниматор, режиссёр, продюсер, сценарист и художник раскадровки.
  (род. 1975) — французский футболист.
 Савино, Сандра (род. 1960) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии.
 Савино, Эльвира (род. 1977) — итальянский политик.

Болгария 
 Савино — село в Ямболской области, входит в общину Тунджа.

Россия

Архангельская область 
 Савино — деревня в Каргопольском районе.
 Савино — деревня в Котласском районе.

Владимирская область 
 Савино — деревня в Киржачском районе.
 Савино — деревня в Селивановском районе.

Вологодская область 
 Савино — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района.
 Савино — деревня в Гулинском сельском поселении Белозерского района.
 Савино — деревня в Самотовинском сельском поселении Великоустюгского района.
 Савино — деревня в Юдинском сельском поселении Великоустюгского района.
 Савино — деревня в Вытегорском районе.
 Савино — деревня в Грязовецком районе.
 Савино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Савино — деревня в Никольском районе.
 Савино — деревня в Тотемском районе.
 Савино — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область 
 Савино — деревня в Ильинском районе.
 Савино — деревня в Комсомольском районе.
 Савино — деревня в Савинском районе.
 Савино — посёлок городского типа, административный центр Савинского района.

Калужская область 
 Савино — деревня в Износковском районе.
 Савино — деревня в Людиновском районе.
 Савино — деревня в Мосальском районе.

Карелия 
 Савино — озеро в Лоухском районе Карелии.

Кировская область 
 Савино — деревня в Лебяжском районе.
 Савино — деревня в Подосиновском районе.
 Савино — деревня в Яранском районе.

Костромская область 
 Савино — деревня в Антроповском районе.
 Савино — деревня в Галичском районе.
 Савино — хутор в Судиславском районе.

Красноярский край 
 Савино — деревня в Енисейском районе.

Ленинградская область 
 Савино — деревня в Бокситогорском районе.

Марий Эл 
 Савино — деревня в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Московская область 
 Савино — деревня в Клинском районе.
 Савино — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Савино — деревня в Борском районе.
 Савино — деревня в Уренском районе.
 Савино — деревня в Чкаловском районе.
 Савино — деревня в Шахунском районе.

Новгородская область 
 Савино — деревня в Мошенском районе.
 Савино — деревня в Новгородском районе.

Пермский край 
 Савино — деревня в Менделеевском сельском поселеним Карагайского района.
 Савино — деревня в Нердвинском сельском поселеним Карагайского района.
 Савино — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Савино — деревня в Великолукском районе.
 Савино — деревня в Дедовичском районе.
 Савино — деревня в Локнянском районе.
 Савино — деревня в Невельском районе.
 Савино — деревня в Выборской волости Новоржевского района (у деревни Выбор).
 Савино — деревня в Выборской волости Новоржевского района (у деревни Копылово).
 Савино — деревня в Макаровской волости Новоржевскоо района.
 Савино — деревня в Новосокольническом районе.
 Савино — деревня в Карамышевской волости Псковского района.
 Савино — деревня в Карамышевской волости Псковского района (в части бывшей Задорожской волости).
 Савино — деревня в Усвятском районе.

Рязанская область 
 Савино — деревня в Кадомском районе.
 Савино — деревня в Касимовском районе.
 Савино — деревня в Клепиковском районе.

Свердловская область 
 Савино — старое название деревни Савина (ранее села) в Пышминском районе Свердловской области.

Смоленская область 
 Савино — деревня в Вяземском районе.
 Савино — деревня в Гагаринском районе
 Савино — деревня в Демидовском районе.
 Савино — деревня в Духовщинском районе.
 Савино — деревня в Новодугинском районе.

Тамбовская область 
 Савино — посёлок в Мучкапском районе.

Татарстан 
 Савино — деревня в Верхнеуслонском районе.

Тверская область 
 Савино — деревня в Андреапольском районе.
 Савино — деревня в Бологовском районе.
 Савино — деревня в Весьегонском районе.
 Савино — деревня в Калининском районе.
Савино — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Савино — деревня в Алексинском районе.
 Савино — деревня в Заокском районе.
 Савино — деревня в Новомосковском районе.

Удмуртия 
 Савино — деревня в Камбарском районе.

Ярославская область 
 Савино — деревня в Ростовском районе.
 Савино — деревня в Рыбинском районе.
 Савино — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Большое Савино — международный аэропорт города Перми
 Саввино
 Савина